Баранка дел Торо има више значења:

 Баранка дел Торо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Баранка дел Торо, Ел Торо (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику